Skworzow bzw. Skworzowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Konstantinowitsch Skworzow (1920–2008), russischer Botaniker
 Boris Wassiljewitsch Skworzow (1890–1980), sowjetischer Botaniker und Mykologe
 Iwan Iwanowitsch Skworzow-Stepanow (1870–1928), russischer Historiker, Ökonom und Politiker
 Jewgeni Fjodorowitsch Skworzow (1882–1952), russisch-sowjetischer Astronom
 Juri Alexandrowitsch Skworzow (1929–1998), sowjetischer Skispringer

 Nina Timofejewna Skworzowa (* 1925), Botanikerin
 Silwija Skworzowa (* 1974), russische Langstreckenläuferin
 Waleri Sergejewitsch Skworzow (1945–2021), russisch-sowjetischer Hochspringer
 Wassili Michailowitsch Skworzow (1859–1932), russischer Theologe
 Weronika Igorewna Skworzowa  (* 1960), russische Ärztin und Politikerin
 Wladimir Nikolajewitsch Skworzow (* 1954), weißrussischer Diplomat

Skvortsov bzw. Skworzow steht für:
 (1854) Skvortsov, nach E. F. Skwortsow (1882–1952) benannter Asteroid